Radl steht für folgende Orte:

 die Katastralgemeinde Radl (Gemeinde Ludweis-Aigen) in Niederösterreich
 die Katastralgemeinde Radl (Gemeinde Trebesing) in Kärnten
 eine Gemeinde im Okres Jablonec nad Nisou, Tschechien; siehe Rádlo

Radl oder Rádl ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Radl (1774–1852), österreichischer Maler und Kupferstecher
 Emanuel Rádl (1873–1942), tschechischer Biologe und Philosoph
 Johann Nepomuk Radl (1818–1878), österreichischer Komponist
 Ödön Rádl (1856–1916), ungarischer Jurist und Schriftsteller
 Walter Radl (1940–2012), deutscher Neutestamentler

Siehe auch:
 Radel